Ime Disneyland se lahko nanaša na posel, licenco,  in/ali produkcijo povezano s podjetjem The Walt Disney Company:
 Podjetje Walt Disney Studios Motion Pictures in studio za produkcijo animiranih celovečernih filmov
 Naslov TV serije Walt Disney anthology television series (1954-1958), kjer se ime »Disneyland« pojavi prvič
 Disneyland, Kalifornija, odprt leta 1955, (znan samo kot Disneyland), tematski park v Anaheimu, v Kaliforniji, ZDA in original posest, ki nosi vzdevek Disneyland in je danes del letovišča
 Letovišče Disneyland, Kalifornija, turistično-rekreacijski zabaviščni kompleks v  Anaheimu, v Kaliforniji
 Disneyland Tokio, odprt leta 1983, je danes del letovišča
 Letovišče Tokio Disney, turistično-rekreacijski zabaviščni kompleks blizu Tokia, Japonska
 Disneyland, Pariz, odprt leta 1992, je danes del letovišča
 Letovišče Disneyland, Pariz, turistično-rekreacijski zabaviščni kompleks v Marne-la-Vallée, blizu Pariza, Francija
 Disneyland Hong Kong, odprt leta 2005, je danes del letovišča
 Letovišče Disneyland Hong Kong, turistično-rekreacijski zabaviščni kompleks v Hongkong, Kitajska

Ostali Disneyland pomeni:
"Disneyland s smrtno kaznijo", članek Williama Gibsona v neki reviji leta  o Singapurju
"Dizz Knee Land" pesem rock skupine dada
"Disneyland" pesem iz Broadwayskega mjuzikla Smile
"Disneyland" pesem skupine Five For Fighting na njihovem albumu The Battle for Everything

Glej tudi
Hotel Disneyland
Letovišče Walt Disney World, leži ob jezeru Buena Vista, Orlando, Florida, ZDA
Zabaviščni park Magic Kingdom, odprt leta 1971, je danes del letovišča na Floridi